Nuno Borges – calciatore capoverdiano
 Nuno Borges – tennista portoghese